Bikram hace referencia a:
Birendra Bir Bikram Shah Dev, rey de Nepal.
Birendra Bir Bikram Shah Deva, rey de Nepal.
Dipendra Bir Bikram Shah, rey de Nepal.
Mahendra Bir Bikram Shah, rey de Nepal.
Prithvi Bir Bikram Shah, rey de Nepal.
Tribhuvan Bir Bikram Shah, rey de Nepal.